Velika nagrada Monaka 1978 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1978. Odvijala se je 7. maja 1978.

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 75
| 1:55:14,66
| 5
| 9
|-
! 2
| 1
|  Niki Lauda
| Brabham-Alfa Romeo
| 75
| + 22,45 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 75
| + 32,29 s
| 9
| 4
|-
! 4
| 2
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 75
| + 33,53 s
| 2
| 3
|-
! 5
| 3
|  Didier Pironi
| Tyrrell-Ford
| 75
| + 1:08,06
| 13
| 2
|-
! 6
| 35
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 75
| + 1:08,77
| 14
| 1
|-
! 7
| 8
|  Patrick Tambay
| McLaren-Ford
| 74
| +1 krog
| 11
| 
|-
! 8
| 11
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 74
| +1 krog
| 1
| 
|-
! 9
| 14
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 74
| +1 krog
| 28
| 
|-
! 10
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 71
| +4 krogi
| 12
| 
|-
! 11
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 69
| +6 krogov
| 4
| 
|-
! Ods
| 12
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 62
| Trčenje
| 8
| 
|-
! Ods
| 6
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 56
| Menjalnik
| 7
| 
|-
! Ods
| 7
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 43
| Obnašanje
| 6
| 
|-
! Ods
| 36
|  Rolf Stommelen
| Arrows-Ford
| 38
| Poškodba
| 19
| 
|-
! Ods
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 29
| Puščanje olja
| 10
| 
|-
! Ods
| 22
|  Jacky Ickx
| Ensign-Ford
| 27
| Zavore
| 16
| 
|-
! Ods
| 16
|  Hans Joachim Stuck
| Shadow-Ford
| 24
| Trčenje
| 17
| 
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 13
| Menjalnik
| 15
| 
|-
! Ods
| 18
|  Rupert Keegan
| Surtees-Ford
| 8
| Prenos
| 18
| 
|-
! DNQ
| 9
|  Jochen Mass
| ATS-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 17
|  Clay Regazzoni
| Shadow-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 10
|  Jean-Pierre Jarier
| ATS-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 32
|  Keke Rosberg
| Theodore-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 24
|  Derek Daly
| Hesketh-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 31
|  René Arnoux
| Martini-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 25
|  Hector Rebaque
| Lotus-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 30
|  Brett Lunger
| McLaren-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 37
|  Arturo Merzario
| Merzario-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
 Najboljši štartni položaj: Carlos Reutemann - 1:28.34
 Najhitrejši krog: Niki Lauda - 1:28.65
 Vodilni: John Watson (1-37); Patrick Depailler (38-75).

Formula 1 sezona 1978
1978